400 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XVIII Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Eliminacje odbyły się 17 października, a finał 18 października 1964 roku.

Podium w tej konkurencji zdominowały Amerykanki. Mistrzynią olimpijską została Ginny Duenkel, która ustanowiła nowy rekord olimpijski (4:43,3). Srebrny medal zdobyła rekordzistka świata na tym dystansie Marylin Ramenofsky (4:44,6). Brąz, z czasem 4:47,2, wywalczyła Terri Stickles, wyprzedziwszy o 0,4 s Australijkę Dawn Fraser (4:47,6).

Dzień wcześniej, w trakcie eliminacji, rekord olimpijski pobiły kolejno Ginny Duenkel (4:48,6) i Marylin Ramenofsky (4:47,7).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 

K